Больша́я Песча́нка — топоним:

Россия 
 Большая Песчанка — река, приток Песчанки.
 Большая Песчанка — река в Пермском крае.
 Большая Песчанка — река в Оренбургской области.
 Большая Песчанка — деревня в Ижморском районе Кемеровской области.